Auf der Radrennbahn in Friedenau é um filme alemão, dirigido por Oskar Messter.

Elenco 
 Martin Kettner
 Robert Steidl

Ligações externas 
 

Filmes da Alemanha de 1904